Cerro El Baúl hace referencia a varios artículos:

 Cerro El Baúl, volcán en Quetzaltenango, Guatemala.
 Cerro El Baúl (Anzoátegui), montaña al norte de Estado Anzoátegui, Venezuela.
 Cerro El Baúl (Barinas), montaña en la Sierra de Santo Domingo, Barinas, Venezuela.